de Pomis ist der Familienname folgender Personen:

 David de Pomis (1525–nach 1593), jüdischer Arzt und Grammatiker
 Giovanni Pietro de Pomis († 1633), italienischer Maler, Medailleur, Architekt und Festungsbaumeister